Chris Kramer (1975-) est un acteur canadien.
 Chris Kramer (1988-) est un basketteur américain.